El Vickers Valentia (designación de la compañía Tipo 264) fue un biplano de transporte para uso colonial construido por la compañía Vickers para la Royal Air Force. La mayor parte de los aparatos construidos fueron conversiones de los primeros Vickers Tipo 56 Victoria.

Historia, diseño y desarrollo  
Los primeros transportes-bombarderos Vickers Victoria con motores Napier Lion habían servido con éxito en la RAF desde mediados de la década de los años veinte, sin embargo, para 1932, el motor Lion se estaba volviendo obsoleto y estaba clara la necesidad de motores de mayor potencia. Por lo tanto, se decidió motorizar al avión con motores Bristol Pegasus más potentes. Se decidió llevar a cabo una actualización en dos etapas; la primera, designada Tipo 262 Victoria Mk VI o Configuración I con motores Bristol Pegasus IIL3 de 654 hp (474 kW), con un peso máximo limitado, fue seguida por la Configuración II que era capaz de aprovechar al máximo la mayor potencia del motor Pegasus. En virtud de una estructura y alas reforzadas con puntales así como el tren de aterrizaje reforzado, frenos en las ruedas y una rueda de cola en lugar de  patín; estos aviones serían denominados Tipo 264 Valentia, cuyo primer ejemplar voló por primera vez en 1934. El Tipo 264 era un voluminoso biplano de envergaduras desiguales, con unidad de cola también biplana y con una estructura alar metálica básica que introducía secciones externas con ligera flecha y un ligero diedro positivo.

El éxito del Victoria Mk VI (se construyeron 28), dio lugar a la Especificación 30/34, que condujo a la reconversión de 54 unidades al estándar del Valentía, con producción continua hasta 1936. 
En 1938, se suministró una versión con motores Pegasus IIM3 de 633 hp (que ofrecía un rendimiento mejorado en condiciones de Caliente y Alto ) para servir con el Escuadrón n.º 31 con base en Lahore .
Al estallar la II Guerra Mundial, la RAF tenía aún en su inventario 90 Valentía, de los que algunos se mantuvieron en servicio hasta 1941; en Irak, dos aparatos operaron hasta mayo de 1944.

Existió una única versión civil designada Tipo 72 Vanguard con capacidad para 23 pasajeros y propulsada por motores Napier Lion] que, más tarde fueron sustituidos por Rolls-Royce Condor de 670 hp (500 kW), siendo el avión redesignado Tipo 103 Vanguard. Este modelo fue operado por Imperial Airways . Este aparato resultó destruido, cuando era probado tras serle modificada la unidad de cola y haber sido rebautizado como Tipo 170 Vanguard.

Historia operacional 
El Valentia entró por primera vez en servicio con el Escuadrón RAF N.º 70 en su base de Hinaidi, Irak en 1934, equipando también a las fuerzas británicas en la India, Persia y Burma .
Al igual que los anteriores Vickers Vernon y Victoria, los Valentia se utilizaron ampliamente en operaciones de transporte en el Medio Oriente, y cuando fue necesario en misiones de bombardeo con bastidores de bombas bajo las alas y dos puestos de tiro ( puerta de embarque y dorsal) con ametralladoras Lewis de 7, 7 mm; también, fueron equipados experimentalmente con altavoces utilizados para dirigirse a las personas (en este caso, tribus potencialmente rebeldes durante las tareas de vigilancia aérea). El Valentia también fue utilizado en uno de los primeros experimentos de Reabastecimiento en vuelo realizados por Alan Cobham .
El Valentia se utilizó para operaciones de bombardeo nocturno durante la Campaña del Desierto Occidental en 1940 y permaneció en servicio con el Communications Flights de Irak y Persia hasta 1944 y con la Fuerza Aérea Sudafricana como bombardero en la Campaña de África Oriental en 1940–41. Fue reemplazado como transporte en servicio con la RAF por el Bristol Bombay .

Usuarios 

  (RAF)
 Raj británico
 Royal Indian Air Force (RIAF)

 South African Air Force (SAAF)

Especificaciones técnicas

Aeronaves similares (época y motorización) 
 Vickers Vernon
 Vickers Tipo 56 Victoria
 Vickers Tipo 57 Virginia

Bibliografía 
 Andrews, E.N.; Morgan, E.B., Vickers Aircraft Since 1908 (Second ed.). pp. 163–171, 176 London: Putnam, London. 1988 ISBN 0-85177-815-1
 Enciclopedia Ilustrada de la Aviación, Vol. 12 pág 3040, Ed. Delta, Barcelona 1982 ISBN 84-7598-020-1
 Philpott. Ian,The Royal Air Force: Re-Armament 1930 to 1939: Royal Air Force, An Encyclopaedia of the Inter-War Years (Book 2), Pen & Sword Aviation. 2006 
 Thetford, Owen, Aircraft of the Royal Air Force 1918–57 (1st ed.).pp. 430–431, Putnam, London. 1957

Enlaces externos 
 

Valentia
Aeronaves de transporte de la Segunda Guerra Mundial del Reino Unido
Aviones de transporte militar del Reino Unido